Томас Фуллер (): Фуллер, Томас (1608—1661) — английский историк, священник.
 Фуллер, Томас (1654—1734) — английский священник, историк, биограф, интеллектуал, писатель.
 Фуллер, Томас (1710—1790) — африканский раб, известный своими способностями в устном счёте.